«Звезда» — российский женский гандбольный клуб из Звенигорода Московской области. «Звезда» — первый и единственный гандбольный коллектив России, которому покорился главный клубный турнир Европы — Лига Чемпионов (2007/2008). Обладатель Кубка ЕГФ (2006/2007). Чемпион России (2006/2007).

История 
Клуб был основан в 2004 году по инициативе губернатора Московской области Бориса Громова и мэра Звенигорода Леонида Ставицкого.

Всего один сезон потребовался команде, руководимой сначала Алексеем Молотковым, а затем Виталием Крохиным, для выхода в Суперлигу чемпионата России. В дебютном сезоне в элитном дивизионе (2005/06) «Звезда» завоевала бронзовые медали чемпионата России.

После завершения чемпионата в «Звезду» был приглашён главный тренер сборной России Евгений Трефилов, работавший до этого в самом титулованном клубе страны — тольяттинской «Ладе». Вместе с ним из Тольятти в Звенигород переехали такие опытные игроки, как Оксана Роменская, Наталья Шипилова, Нигина Саидова, из датских клубов в «Звезду» перебрались разыгрывающая Ирина Полторацкая и полусредняя Анна Кареева.

Сезон-2006/07 стал триумфальным для «Звезды» — команда одержала победы в чемпионате России и в розыгрыше Кубка ЕГФ. В следующем году она не смогла отстоять титул чемпиона России, уступив «Ладе» в упорной финальной серии чемпионата России, но снова успешно выступила на евроарене, выиграв Лигу чемпионов.

14 сентября 2008 года в Чехове «Звезда» стала победителем ещё одного престижного турнира — клубного чемпионата Европы (Трофея чемпионов). В полуфинале гандболистки из Подмосковья обыграли действующего победителя Кубка ЕГФ волгоградское «Динамо» (23:21), а в финале вновь, как и решающих матчах Лиги чемпионов-2007/08, нанесли поражение австрийскому «Хипо» (28:27). «Звезда» играла в обновлённом составе: завершили карьеру Оксана Роменская, Анна Кареева и Нигина Саидова, команду преследовали травмы ведущих игроков. Следствием стало неудачное выступление в новом розыгрыше Лиги чемпионов — «Звезда» не смогла выйти из группы и попасть в число восьми участников основного этапа турнира.

В 2008—2010 годах подопечные Евгения Трефилова становились серебряными призёрами чемпионатов России, а в сезоне-2010/11 впервые за шесть лет выступлений в Суперлиге остались без медалей. Летом 2011 года на должность главного тренера «Звезды» был приглашён хорватский специалист, олимпийский чемпион Лос-Анджелеса-1984 Здравко Зовко, но привести команду к медалям у него не вышло. В сезоне 2012/2013 команду пополнили игроки сборной России и сильные легионеры. Клуб подал запрос на wild card и снова участвовал в Лиге чемпионов, дойдя до основного этапа. В чемпионате России, несмотря на сильный состав, «Звезда» не смогла выйти в финал, уступив волгоградскому «Динамо». После этого поражения «Звезда» простилась с хорватским тренерским штабом.

С апреля 2013 года команду возглавляет Александр Ревва, завершив сезон 2012/2013 бронзовыми наградами. Следующий год, несмотря на уход звездных легионеров, принёс «Звезде» ещё один кубок России, в кубке обладателей кубков звенигородки доходят но финала, но проигрывают «Виборгу». Осенью 2014 впервые в истории разыгрывается Суперкубок России, «Звезда» обыгрывает «Динамо-Синару» и навсегда входит в историю, как обладатель первого суперкубка. Сезон 2015/2016 стал самым неудачным в истории. Он запомнился чередой травм, в итоге «Звезда» впервые в истории не вышла в полуфинал и осталась без еврокубков. По завершении сезона команду покинул главный тренер Александр Ревва, а также все опытные игроки: Оксана Королёва, Екатерина Маренникова, Ирина Антонова и Яна Ускова.

Новым главным тренером с сезона 2015/2016 стал Алексей Гумянов. При нём «Звезда» снова не добралась до медалей, заняв четвёртое место в чемпионате России, но оно позволило звенигородкам вернуться в еврокубки, благодаря победе «Ростов-Дона» в кубке ЕГФ.

Достижения 
 Чемпионат России
  Чемпион: 2006/07.
  Серебряный призёр: 2007/08, 2008/09, 2009/10.
  Бронзовый призёр: 2005/06, 2012/13.
 Обладатель Кубка России: 2009, 2010, 2011, 2014.
 Бронзовый призёр Кубка России: 2019, 2022.
 Обладатель Кубка ЕГФ: 2006/07.
 Победитель Лиги чемпионов: 2007/08.
 Победитель клубного чемпионата Европы: 2008.
 Обладатель Суперкубка России: 2014.
 Победитель международного турнира «Zvezda Handball Cup»: 2018.
 Серебряный призер международного турнира «Zvezda Handball Cup»: 2019, 2022.

Состав команды

Тренерский штаб

Основной состав 
  Гумянов Алексей — главный тренер
  Серёгин Михаил — ассистент главного тренера
  Андрюшина Светлана — тренер вратарей
  Колотев Александр — тренер по физической подготовке
  Стыкалин Игорь— врач
  Лукасевич Александр — массажист
  Кавешников Николай — начальник команды
  Нефедович Александр — администратор

Известные игроки 

  Екатерина Андрюшина (ЗМС)
  Елена Дмитриева (ЗМС)
  Анна Кареева (ЗМС)
  Оксана Королёва (ЗМС)
  Ирина Полторацкая (ЗМС)
  Елена Поленова (ЗМС)
  Людмила Постнова (ЗМС)
  Оксана Роменская (ЗМС)
  Мария Сидорова (ЗМС)
  Инна Суслина (ЗМС)
  Яна Ускова (ЗМС)
  Наталья Шипилова (ЗМС)
 Александра Лакрабер

Трансферы (сезон 2019/2020)

Пришли 
  Антонова Ирина из «Астраханочка»
  Дьяченко Ксения из «АГУ-Адыиф»
  Дворцевая Алиса из «АГУ-Адыиф»
  Самойленко Лада из «ЦСКА»

Ушли 
  Аношкина Эвелина в «Астраханочка»
  Илларионова Анастасия в «ЦСКА»
  Смоляная Анастасия в «Луч»
  Чинахова Ксения свободный агент
 Каплина Полина в «ЦСКА»

Главные тренеры 
 2004—2005 — Молотков, Алексей Владимирович
 2005—2006 — Крохин, Виталий Павлович
 2006—2011 — Трефилов, Евгений Васильевич
 2011—2013 (апрель) — Зовко, Здравко
 2013 (апрель) — 2016 — Ревва, Александр Владимирович
 2016 — н.в. — Гумянов, Алексей Николаевич

Расписание домашних игр Суперлига Париматч 2022/2023 

 18.12.22 в 17.00 «Звезда» — «Астраханочка»
 20.12.22 в 19.00 «Звезда» — «Динамо-Синара»
 09.01.23 в 17.00 «Звезда» — «Луч»
 23.01.23 в 17.00 «Звезда» — «Кубань»
 25.01.23 в 17.00 «Звезда» — «АГУ-Адыиф»

Домашняя арена 

Гандбольный клуб «Звезда» проводит свои домашние игры в спортивном комплексе «Звезда», который расположен в г. Звенигород. Спортивный комплекс вмещает 1000 человек и располагает бассейном для взрослых и детей, тренажёрным залом. На территории комплекса имеется стоянка для транспорта.

Болельщики 
С 7 ноября 2018 года организованной поддержкой команды на арене занимается фан-движение «Легион-Z».

Комментаторы 

.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Официальная группа ВКонтакте
 Официальная группа Instagram
 Официальный сайт ФГР
 Информация о клубе на сайте гандбольной Лиги чемпионов

 
Спорт в Звенигороде
Гандбол в Московской области
Спортивные клубы Московской области